Майк Лют (,  7 січня 1956, Вестон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1974 року.

1976 року був обраний на драфті НХЛ під 56-м загальним номером командою «Сент-Луїс Блюз». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Вашингтон Кепіталс», «Гартфорд Вейлерс»,  «Сент-Луїс Блюз» та «Цинциннаті Стінгерс».

Загалом провів 731 матч у НХЛ, включаючи 67 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади, провів 6 ігор у її складі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1981.
 Перша команда усіх зірок НХЛ — 1981.
 Нагорода Теда Ліндсея — 1981.
 Друга команда усіх зірок НХЛ — 1987.

Статистика

Клубні виступи

Регулярний сезон

Плей-оф

Збірна

Посилання 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні воротарі‎
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти ВХА‎‎
Задрафтовані «Сент-Луїс Блюз»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Українці Канади
Американські спортивні коментатори